Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Reyman – polski oficer, piłkarz i działacz sportowy
 Jan Reyman – polski piłkarz i trener
 Jan Edmund Reyman – polski prawnik, księgowy i działacz społeczny
 Robert Reyman – polski dowódca wojskowy
 Tadeusz Reyman – polski historyk, archeolog i muzealnik